Johann Friedrich Eich ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Eich (Maler) (1748–1807), deutscher Maler
 Johann Friedrich Eich (Politiker) (1812–1879), deutscher Politiker